V soubojích 25. ročníku Slovenské fotbalové divize 1989/90 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo celkem 62 týmů rozdělených po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim – jaro.

Skupina Bratislava 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Trebaticím a Šamorínu byly v průběhu sezóny odečteny shodně dva body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Zápas posledního kola mezi Námestovem a Zvolenem nebyl odehrán

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Vagónce Poprad byly v průběhu sezóny odečteny dva body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Új Szó (červen 1990) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1989
Fotbal na Slovensku v roce 1990